

Geografia

Francia 
 Russy – comune nel dipartimento del Calvados (Normandia)
 Russy – ex comune ora frazione di Russy-Bémont, comune nel dipartimento dell'Oise (Hauts-de-France)
 Russy-Bémont – comune nel dipartimento dell'Oise (Hauts-de-France)

Svizzera 
 Russy – ex comune ora frazione di Belmont-Broye, comune nel distretto della Broye (Canton Friburgo)